Die A Grupa 1964/65 war die 41. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Meister wurde Lewski Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1964
Fußballsaison 1964/65